Medborgarpartiet kan syfta på:

 Medborgarpartiet Bengtsfors – ett lokalt politiskt parti i Bengtsfors
 Grums Medborgarparti – ett lokalt politiskt parti i Grums kommun
 Medborgarpartiet: skola – vård – omsorg – ett lokalt politiskt parti i Hultsfreds kommun
 Medborgarpartiet i Lerum – ett lokalt politiskt parti i Lerum
 Medborgarpartiet (Stockholm) – ett lokalt politiskt parti i Stockholm (Percy Brunström)
 Medborgarpartiet i Åmål – ett lokalt politiskt parti i Åmål
 Medborgarpartiet (Finland), på finska Kansalaispuolue − ett politiskt parti i Finland